Чемпионат России (РСФСР) по спидвею на длинном треке — ежегодное соревнование в РСФСР (России). С 1994 г. не проводится.

Двукратными чемпионами России являются Сергей Тарабанько, Виктор Кузнецов, Анатолий Максимов, Геннадий Потехин, Григорий Харченко, Павел Чернов. Лидер по общему числу медалей (8) — Владимир Клычков (1+5+2).

Призёры

Личное первенство

Командное первенство

Медальный зачёт личного первенства 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Спидвей на длинном треке